Приключение:

 Приключение — захватывающее происшествие, неожиданное событие или случай в жизни.
 Приключение — роман американского писателя Джека Лондона, вышедший в 1911 году.
 Приключение — кинодрама итальянского режиссёра Микеланджело Антониони.